

Musica
 The Villain – album di Trick-Trick del 2008

Cinema
 The Villain – cortometraggio muto del 1917 diretto da Arvid E. Gillstrom
 Jack del Cactus (The Villain) – film del 1979 diretto da Hal Needham

Pagine correlate
 Villain (disambigua)